Леонид Александрович Лушкин () — российский политик, член Совета Федерации (2001—2004).

Биография 
Образование высшее профессиональное. Окончил Брянский институт транспортного машиностроения. Награждён орденом Дружбы народов, медалью «За преобразование Нечерноземья РСФСР», двумя Почётными грамотами СФ.

Политическая карьера 
С 1979 — первый секретарь Коломенского горкома ВЛКСМ, с 1984 — первый секретарь Московского областного комитета ВЛКСМ; в 1987—1990 — первый секретарь Балашихинского райкома КПСС Московской области.

Член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от исполнительного органа власти Брянской области с января 2001 по апрель 2004. С февраля по апрель 2001 — член Комитета СФ по делам Содружества Независимых Государств, с апреля 2001 — заместитель председателя Комитета. С января по декабрь 2002 — член Комиссии СФ по информационной политике, с февраля 2002 — член Комиссии СФ по естественным монополиям.

Примечания

Ссылки 
 

Члены Совета Федерации России (с 2000)